Lilla Svedjeholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Svedjeholmen, Sibbo, Nyland,

Sverige 

 Lilla Svedjeholmens naturreservat, Värmdö kommin,

Se även
Svedjeholmen (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar